Дамди́нов — бурятская фамилия. Известные носители:
 Дамдинов, Алдар Валерьевич (род. 1971) — министр образования и науки Республики Бурятия (2008—2016), депутат Государственной Думы Российской Федерации (с 2016 года).
 Дамдинов, Владимир Дашанамжилович (1979—2021) — российский самбист.
 Дамдинов, Николай Гармаевич (1932—1999) — бурятский поэт, Народный поэт Бурятской АССР.